The Kill Team – film del 2013 diretto da Dan Krauss
 The Kill Team – film del 2019 diretto da Dan Krauss